OSF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Moskau-Ostafjewo, russischer Flughafen (ICAO-Code)
 Oberstabsfeldwebel, militärischer Dienstgrad
 Onafhankelijke Senaatsfractie, eine Fraktion in der niederländischen Ersten Kammer
 Open Society Foundations von George Soros
 Open Software Foundation
 Open Science Framework
 Ordo Sancti Francisci, siehe Franziskanerinnen

*.osf steht für:
 Oberon symbol file, Dateierweiterung für Modulschnittstellendateien in der Programmiersprache Component Pascal

Abkürzung